2 miejscowości w Polsce: 
 Baczków – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska 
 Baczków – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia